św. Antoni Wielki (ok. 250-356) – egipski pustelnik, jeden z prekursorów życia zakonnego
 św. Antoni z Padwy (1195-1231) – włoski franciszkanin portugalskiego pochodzenia
 św. Antoni z Tlaxcala (ok. 1515–1529) – uczeń szkółki misyjnej w Tlaxcala, męczennik
 św. Antonin z Florencji (1389-1459) – włoski dominikanin, arcybiskup Florencji
 św. Antoni Primaldo (zm. 1480) – męczennik z Otranto
 św. Antoni Maria Zaccaria (1502-1539) – włoski prezbiter i zakonnik
 św. Antoni z Hoornaert (zm. 1572) – holenderski franciszkanin, męczennik
 św. Antoni z Weert (1522-1572) – holenderski franciszkanin, męczennik
 św. Antoni Gonzalez (ok. 1593-1637) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 św. Antoni Daniel (1601-1648) – francuski jezuita, misjonarz, męczennik
 św. Antoni od św. Anny Galvão (1739-1822) – brazylijski franciszkanin
 św. Antoni Nguyễn Hữu Quỳnh (ok. 1768-1840) – wietnamski męczennik
 św. Antoni Nguyễn Đích (ok. 1769-1838) – wietnamski męczennik
 św. Antoni Maria Gianelli (1789-1846) – biskup Bobbio, założyciel zgromadzeń zakonnych
 św. Antoni Kim Sŏng-u (1794-1840) – koreański męczennik
 św. Antoni Maria Claret (1807-1870) – arcybiskup Santiago de Cuba, założyciel klaretynów
 św. Antoni Daveluy (1818-1866) – francuski misjonarz, biskup, męczennik
 św. Antoni Maria Pucci (1819-1892) – włoski serwita
 św. Antoni Fantosati (1842-1900) – włoski franciszkanin, misjonarz, biskup, męczennik

Zobacz też:
 Błogosławiony Antoni
 St. Anton